Rajeev Ram e Joe Salisbury erano i detentori del titolo e si sono riconfermati campioni, battendo in finale Wesley Koolhof e Neal Skupski con il punteggio di 7-64, 7-5.

Teste di serie 

  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (campioni)
  Wesley Koolhof /  Neal Skupski (finale)
  Marcelo Arévalo /  Jean-Julien Rojer (semifinale)
  Tim Pütz /  Michael Venus (terzo turno)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (primo turno)
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (quarti di finale)
  Ivan Dodig /  Austin Krajicek (secondo turno)
  Thanasi Kokkinakis /  Nick Kyrgios (terzo turno)

  Rohan Bopanna /  Matwé Middelkoop (primo turno)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (secondo turno)
  Lloyd Glasspool /  Harri Heliövaara (quarti di finale)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (secondo turno)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (semifinale)
  Santiago González /  Andrés Molteni (primo turno)
  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (terzo turno)
  Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (primo turno)

Clicca sul numero di testa di serie della coppia, per visualizzare la loro sezione di tabellone.

Wildcard 

  Sebastian Gorzny /  Alex Michelsen (primo turno)
  Christopher Eubanks /  Ben Shelton (secondo turno)
  Robert Galloway /  Alex Lawson (secondo turno)
  Nicholas Godsick /  Ethan Quinn (secondo turno)

  Brandon Holt /  Govind Nanda (primo turno) 
  Nicholas Monroe /  Keegan Smith (secondo turno) 
  Hunter Reese /  Max Schnur (primo turno)

Ranking protetto 

  Aljaž Bedene /  Emil Ruusuvuori (primo turno)
  Marcelo Demoliner /  João Sousa (quarti di finale)

  Sander Gillé /  Łukasz Kubot (primo turno) 
  Ben McLachlan /  Franko Škugor (primo turno)

Alternate 

  Daniel Altmaier /  Thiago Monteiro (primo turno)

  Petros Tsitsipas /  Stefanos Tsitsipas (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

 

US Open 2022